Кирейко — українське прізвище.

 Кирейко Віталій Дмитрович (1926) — український композитор, педагог, музично-громадський діяч.
 Кирейко Тарас Віталійович (1960) — український актор.